Åke Lindman (1928-2009) – regista e attore finlandese
 Arvid Lindman (1862-1936) – politico svedese
 Axel Lindman (1848-1930) – pittore svedese
 Bo Lindman (1899-1992) – pentatleta e schermidore svedese
 Carl Axel Magnus Lindman (1856-1928) – botanico e illustratore svedese
 Håkan Lindman (1961) – calciatore svedese
 Hans Lindman (1884-1957) – calciatore svedese
 Sven Lindman (1942) – calciatore svedese